Vion kan syfta på två franska kommuner:

 Vion, Ardèche
 Vion, Sarthe